Песо́чный:

Населённые пункты 
 Песочный — посёлок в Ленском районе Архангельской области.
 Песочный — хутор в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Песочный — посёлок в Вохомском районе Костромской области.
 Песочный — посёлок в Ермаковском районе Красноярского края.
 Песочный — хутор в Льговском районе Курской области.
 Песочный — посёлок в Ичалковском районе Мордовии.
 Песочный — посёлок в Сызранском районе Самарской области.
 Песочный — посёлок в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Географические объекты 
 Песочный — мыс в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Песочный — пруд в Санкт-Петербурге.
 Песочный — река в Ленинском районе Тульской области.

См. также 
 Песочный человек — фольклорный персонаж, традиционный для современной Западной Европы.
 Песочный переулок
 Песочное
 Песочная
 Песчаный